Сан-Джусто () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Монте-Сан-Джусто — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Мачерата.
 Сан-Джусто-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.